Эраст Ксенофонтович Квитницкий ( — ) — генерал от кавалерии, участник Туркестанских походов и русско-турецкой войны 1877—1878 годов.

Биография

Эраст Квитницкий родился 30 декабря 1843 года, сын Виленского коменданта генерал-лейтенанта К. Ф. Квитницкого. Образование получил в Пажеском корпусе, из которого выпущен 16 июня 1860 года прапорщиком в лейб-гвардии Конно-гренадерский полк.

Затем служил в Гвардейской конной артиллерии, принимал участие в подавлении Польского восстания 1863 года. 30 августа 1865 года произведён в подпоручики и 28 марта 1866 года — в штабс-капитаны. В это время он прослушал курс наук в академиях Михайловской артиллерийской и Николаевской Генерального Штаба.

В начале 1872 года Квитницкий по суду был разжалован в солдаты и переведён в Туркестанский военный округ. Военный министр Д. А. Милютин следующим образом описывал события инцинтента, повлёкшего за собой суд:
 

Далее Милютин упоминает свой конфликт с великими князьями Николаем Николаевичем Старшим и Михаилом Николаевичем, принявшими сторону Квитницкого. 

В Средней Азии он был назначен в 4-й Туркестанский линейный батальон и принял участие в Хивинском походе 1873 года и был награждён Знаком отличия военного ордена 4-й и 3-й степеней и произведён в унтер-офицеры. Продолжая службу в Средней Азии Квитницкий, под командованием своего бывшего однокашника по Академии Генерального Штаба М. Д. Скобелева, отличился при завоевании Кокандского ханства и был награждён Знаком отличия военного ордена 2-й степени.

1 января 1877 года унтер-офицер Квитницкий за свои военные подвиги получил Высочайшее прощение, был произведён майоры и переведён в 5-й Александрийский гусарский полк.

В рядах этого полка Квитницкий принял участие в русско-турецкой войне 1877—1878 годов и за отличие был награждён орденами св. Анны 3-й степени с мечами и бантом, св. Станислава 2-й степени с мечами и св. Владимира 4-й степени с мечами и бантом (все в 1877 году), также он получил чины подполковника (19 декабря 1877 года) и полковника (в 1878 году со старшинством от 20 декабря 1877 года) и золотую саблю с надписью «За храбрость» (24 октября 1878 года).

23 января 1883 года Квитницкий был назначен командиром 33-го драгунского Изюмского полка, а с 10 мая 1888 года — командиром 22-го драгунского Новгородского полка.

В 1883 году награждён орденом св. Анны 2-й степени, а в 1887 году — орденом св. Владимира 3-й степени.

С производством 17 октября 1891 года в генерал-майоры Квитницкий был назначен командиром 2-й бригады 8-й кавалерийской дивизии. В 1895 году он получил орден св. Станислава 1-й степени и в 1902 году — орден св. Анны 1-й степени.

17 января 1899 года назначен командиром 15-й кавалерийской дивизии и 6 декабря 1899 года произведён в генерал-лейтенанты. Последнюю должность Квитницкий занимал 14 января 1907 года, когда с производством в генералы от кавалерии был уволен в отставку с мундиром и пенсией. 6 декабря 1906 года награждён орденом св. Владимира 2-й степени.

Скончался Квитницкий 3 октября 1907 года во Франции, куда выехал на лечение.

Его братья: Виктор (генерал-лейтенант, начальник 28-й пехотной дивизии), Леонид (1828—1885, генерал-лейтенант, командир Кавказской гренадерской дивизии) и Владимир (полковник).

Примечания

Источники 
 Волков С. В. Генералитет Российской империи. Энциклопедический словарь генералов и адмиралов от Петра I до Николая II. Том II. Л—Я. — М., 2009
 Глиноецкий Н. П. Исторический очерк Николаевской академии Генерального штаба. — СПб., 1882
 Исмаилов Э. Э. Золотое оружие с надписью «За храбрость». Списки кавалеров 1788—1913. — М., 2007
 Милютин Д. А. Воспоминания. 1868 — начало 1873. — М., 2006. — С. 578-579.
 Список генералам по старшинству. Составлен по 1 сентября 1896 года. То же: Составлен по 1 июля 1906 года
 Фрейман О. Р. Пажи за 183 года (1711—1984). Биографии бывших пажей с портретами. — Фридрихсгамн, 1894

Выпускники Пажеского корпуса
Генералы от кавалерии (Российская империя)
Участники войны против польских повстанцев 1863 года
Участники Среднеазиатских походов
Участники Русско-турецкой войны (1877—1878)
Кавалеры ордена Святого Владимира 4-й степени с мечами и бантом
Кавалеры ордена Святого Владимира 3-й степени
Кавалеры ордена Святого Владимира 2-й степени
Кавалеры ордена Святого Станислава 2-й степени с мечами
Кавалеры ордена Святого Станислава 1-й степени
Кавалеры ордена Святой Анны 3-й степени с мечами и бантом
Кавалеры ордена Святой Анны 2-й степени
Кавалеры ордена Святой Анны 1-й степени
Кавалеры знака отличия Военного ордена IV степени‎
Кавалеры знака отличия Военного ордена III степени‎
Кавалеры знака отличия Военного ордена II степени‎
Кавалеры золотого оружия «За храбрость»